Mit Legarmeh können je nach Kontext verschiedene Zeichen in hebräischen Bibeltexten gemeint sein:

 Azla legarmeh
 Mahpach legarmeh
 Munach legarmeh